«Осінній вальс» — фільм 2008 року, режисер — Олег Філіпенко.
 «Осінній вальс» — анімаційний фільм 1989 року студії Київнаукфільм.